Röda gardet kan avse:

 Röda gardet (Finland) – under det finska inbördeskriget
 Röda gardet (Ryssland) – under den ryska revolutionen 1917 och det ryska inbördeskriget
 Röda gardet (Bayern) – i Bayerska rådsrepubliken
 Röda gardet (Ungern) – i Ungerska rådsrepubliken (1918-1919)
 Röda gardet (Kina) – bestod till stor del av studenter och bildades under en redan etablerad stat för att främja intressena hos en fraktion av kommunistpartiet i Kina mot andra grupper, under kulturrevolutionen
 Red Guard Party (USA) – en militant kinesisk-amerikansk medborgargrupp, utformad med Svarta pantrarna som förebild